Зосим може да се отнася до:
 Зосим – римски историк от края на 5 век.
 папа Зосим - римски папа от 5 век.
 Охридски архиепископи
 Зосим I (17 век)
 Зосим II (17-18 век)
 Св. мъченик Зосим Созополски